Ríos Rosas pode se referir a:

 Antonio de los Ríos Rosas - jurista e político espanhol
 Ríos Rosas (bairro) - bairro da cidade espanhola de Madri
 Ríos Rosas (estação) - estação do metrô de Madri

Desambiguação